Roussy ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Louis Girodet-Trioson (1767–1824; eigentlich Anne Louis Girodet de Roussy Trioson), französischer Historien- und Porträtmaler des Klassizismus 
 Gustave Roussy (1874–1948), französischer Pathologe
 Raoul de Roussy de Sales (1896–1942), französischer Journalist

Roussy steht auch für:

 Vezels-Roussy (okzitanisch Vesèls e Rossin), Gemeinde im Département Cantal, Frankreich
 Roussy-le-Village (deutsch Rüttgen, lothringisch Rëttgen), Gemeinde im Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:

 Institut Gustave Roussy
 Herrschaft Roussy
 Roussy-Lévy-Syndrom